Nikisch ist der Familienname folgender Personen:

 Amélie Nikisch (1862–1938), belgische Soubrette und Komponistin
 Arthur Nikisch (1855–1922), ungarischer Dirigent
 Arthur Philipp Nikisch (1888–1968), deutscher Rechtswissenschaftler
 Grete Merrem-Nikisch (1887–1970), deutsche Sopranistin
 Mitja Nikisch (1899–1936), deutscher Pianist, Komponist und Bandleader
 Peter Nikisch (* 1947), deutscher Theatergründer und -regisseur

Siehe auch:
 Nickisch
 Nicklisch
 Niekisch